105-й гварде́йский отде́льный о́рдена Алекса́ндра Не́вского авиацио́нный Поневе́жский полк ГВФ — воинская часть вооружённых сил СССР на основе гражданской авиации, применяемой как транспортная в Великой Отечественной войне.

История

10-й АГОН — 10-я авиационная группа особого назначения 
По всей стране в июле 1941 г. постановлением СНК Гражданский воздушный флот (ГВФ) передавался в оперативное подчинение НКО СССР, из его региональных управлений сформировано шесть АГОН (авиационных групп особого назначения). Они выполняли перевозки в интересах действующих фронтов Красной армии.

2-й отдельный авиаполк ГВФ 
2-й отдельный авиаполк ГВФ сформирован 12.07.1942 г. на базе 10-й АГОН. Приписан к Калининскому фронту и к 3-й воздушной армии.

105-й гвардейский отдельный авиаполк ГВФ 
Приказом народного комиссара обороны СССР от 24 августа 1943 г. за № 264 преобразован в 105-й гвардейский отдельный авиационный полк ГВФ.

Почетные наименования и награды 
Приказом Верховного Главнокомандующего от 9 августа 1944 года за № 0254 присвоено наименование «Поневежский».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом и крепостью Пиллау и проявленные при этом доблесть и мужество полк награждён орденом Александра Невского;

За боевую работу в интересах фронта и партизанского движения награждено правительственными наградами более 700 человек.

Вооружение 
105 оап имел на вооружении транспортные самолёты Ли-2, C-47, По-2 (У-2), Р-5. Все эти самолёты применялись также как ночные бомбардировщики.

Результаты действий всего авиаполка 
Согласно отчету о боевой работе полка, с 4.11.1942 г. по 19.6.1945 г. полком произведено , с общим налетом  (из них ночью ).
 Переброшено по воздуху раненых  и по выполнению других различных заданий (пополнение, командировки специалистов, штабные перевозки) — ;
 Переброшено печати, литературы и почты .
 Доставлено консервированной крови для госпиталей фронта из глубины территории страны , медикаментов , прочих грузов для нужд войск фронта .
 В интересах Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов произведено 3956 самолёто-вылетов в тыл врага на ночную разведку тылов противника с бомбометанием объектов. Сброшено на войска и объекты противника  бомб и  листовок.
 Переброшено в тыл противника в качестве воздушного десанта 144 человека и по другим заданиям (разведывательные и диверсионные группы, связь с подпольем, поиск партизан) 562 человека.

Деятельность 1-й партизанской ночной транспортно-бомбардировочной эскадрильи 
1-й партизанской эскадрильей (ночная транспортно-бомбардировочная эскадрилья), командиром которой был Федоров Александр Васильевич, с октября 1942 года выполнено 6553 ночных и дневных самолёто-вылетов в тыл врага.

Из них в интересах действующих партизанских отрядов и бригад Калининской и Смоленской областей, Белоруссии и Прибалтийских республик эскадрилья произвела 2597 самолёто-вылетов, из них 2239 (86 %) с посадкой в тылу противника.

Доставлено в тыл противника 1046 человек партизан, военнослужащих и партийно-советских работников; боеприпасов — 495,8 т; медикаментов 1 т, консервированной крови 0,5 т, вывезено 3277 человек раненых партизан, 23 солдата и офицера немецкой армии, взятых в плен партизанами.

Дополнительно самим Центральным штабом партизанского движения и Белорусским штабом партизанского движения 76 летчиков и техников этого полка награждены медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени (хотя формально они не являлись партизанами).

После блокирования немецкими войсками Витебских ворот (Суражского коридора) в сентябре 1942 года именно на 2-й оап легла основная задача по снабжению партизан района (1-я и 2-я Белорусские партизанские бригады) оружием и боеприпасами со своей базы в деревне Войлово (30 км к северу от города Велиж). С лета 1943 года авиаполк стал обеспечивать связь и снабжение оружием, боеприпасами партизанские бригады в Полоцко-Лепельской партизанской зоне, находившейся на оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Витебской области Белоруссии.

Первый самолет, который прорвал блокаду и совершил 28 октября 1942 г. посадку в расположении 1-й Белорусской партизанской бригады возле деревни Горькаво (10 км к северо-западу от города Сураж), пилотировали командир 105-го гвардейского авиаполка майор Евгений Клуссон и лейтенант Николай Жуков.

Стандартной задачей эскадрильи был поиск новых партизанских отрядов и посадки вслепую, без налаженного взаимодействия с партизанами. Так 25 марта 1943 года старший лейтенант В. С. Белойван и техник-лейтенант А. И. Круглов в установили связь с партизанской бригадой Г. С. Тимофеева, действовавшей в Белоруссии. Действуя только по описаниям озера и его окрестностей, доставленных девушкой-связной из этой бригады (сумевшей убежать из плена), они ночью сумели найти это озеро в лесу, сели на лед на самолете По-2 и дождались партизан.

Результаты действий авиаполка в 1944 году 
Только за 1944 год по заданию командования 1-го Прибалтийского фронта и 3-й воздушной армии полк совершил  и перевёз  и офицеров, доставил боевым частям  различных грузов.

Личный состав авиаполка 
Фамилии лётчиков 105-го Гвардейского ордена Александра Невского Поневежского полка:

1) командир полка Е. Т. Клуссон,

2) бывший начальник оперативного отдела полка М. А. Флейшман.

Лётчики: В. С. Ползунов, А. В. Жога, И. Л. Тарасов, А. И. Семёнов и бортрадист А. А. Лившиц, лётчик-планерист майор Д. А. Кошиц.

Командир 1-й партизанской эскадрильи — А. В. Федоров.

Член Совета ветеранов полка, бывший начальник штаба эскадрильи, гвардии старший лейтенант В.
Кузнецов.

Лётчики: В. П. Денисов, А. И. Моденов, Г. М. Блинцов, Н. И. Жуков, А. П. Мамкин

Лётчицы: М. С. Пашкевич (Пешкевич), Е. В. Дегтярева, М. И. Клуссон.

Послевоенный период 
В сентябре 1945 года 105-й отдельный гвардейский авиаполк приказом начальника Главного управления ГВФ маршала авиации Астахова переведён в состав Белорусского территориального управления гражданского воздушного флота.

После войны редакционно-издательский отдел Главного управления ГВФ напечатал ряд брошюр, посвящённых участию личного состава гражданской авиации в Великой Отечественной войне, например «Друзья партизан» В. Некрасова и др.

Примечания

Литература 
 Военно-транспортная авиация. Военно-исторический очерк, с.51.
 История гражданской авиации СССР, с.130.
 Мирные крылья в годы войны, с.281 и др.
 Мир Аэрофлота, 2000/5, с.4
 Освобождение городов, с.185
 Третья воздушная, с.79, 105

Транспортные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
3-я воздушная армия (СССР)
XX век в Витебской области